Verkhnetxirski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Verkhnetxirski (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia